Кубок Швейцарії з футболу 2019–2020 — 95-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул всьоме здобув Янг Бойз.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня 2019

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 вересня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 вересня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 вересня 2019

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2019

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 червня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 серпня 2020

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 2020

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії - офіційний сайт    
 Кубок Швейцарії на soccerway 

2019–2020
Швейцарія
Швейцарія
2019 у швейцарському спорті
2020 у швейцарському спорті